Инсургент:
 Инсургент — член вооружённого отряда гражданского населения, противостоящий властям.
 «Инсургент» — вторая книга трилогии американской писательницы Вероники Рот, написанной в жанре постапокалиптической антиутопии.
 «Инсургент» — фильм режиссёра Роберта Швентке по одноимённому роману Вероники Рот.